Jméno a příjmení Josef Jelínek má více nositelů:

 Josef Jiří Jelínek (1697–1776) – český barokní sochař a řezbář
 Josef Jelínek (skladatel) (1758–1825) – český hudební skladatel
 Josef Jelínek (poslanec Moravského zemského sněmu) (1829–1903) – starosta Nového Města na Moravě, zemský poslanec
 Josef Alexander Jelínek (1863–1924) – český hudební skladatel
 Josef Jelínek (fotbalista) (1902–1973) – český fotbalista z 1. poloviny 20. století
 Josef Jelínek (1905–1986) – rodné jméno podvodníka Harryho Jelínka
 Josef Jelínek (politik) (1913–???) – český a československý politik ze Středočeského kraje, poslanec FS za normalizace
 Josef Jelínek (entomolog) (* 1939) – český entomolog, předseda České společnosti entomologické
 Josef Jelínek (fotbalista 1941) (* 1941) – český fotbalista
 Josef Jelínek (scénograf) (* 1949) – český kostýmní výtvarník a scénograf, nositel Ceny Thálie
 Josef Jelínek (basketbalista) (* 1966) – český basketbalista
 Josef Jelínek (herec) (* 1988) – český herec
 Josef Jelínek (malíř) (1871–1945) – český akademický malíř, sochař, loutkář a pedagog
 Josef Jelínek (cyklokrosař) (* 1998) – český cyklokrosař

německá varianta jména
 Josef Jelinek (1864–1934) – československý politik za německou menšinu

Související články 
 Jelínek